Ludwik II Badeński, niem. Ludwig II., Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen (ur. 15 sierpnia 1824 w Karlsruhe; zm. 22 stycznia 1858 tamże) – wielki książę Badenii w latach 1852-1858.

Życiorys 
Ludwik II był synem Leopolda i Zofii Wilhelminy, księżniczki szwedzkiej. Wczesną edukację odbywał wraz z młoszym bratem Fryderykiem. Odbył podróż do północnych Włoch i Niderlandów. W latach 1842-1843 przebywał w stolicy Habsburgów, Wiedniu. Ludwik studiował na Uniwersytecie w Heidelbergu.

W latach 1842-1852 był Ludwik członkiem pierwszej izby badeńskich stanów generalnych. 24 kwietnia 1852 otrzymał tytuł wielkiego księcia Badenii, jednak ze względu na upośledzenie nie objął rządów, które sprawował w jego zastępstwie młodszy brat, Fryderyk. Ludwik II zmarł 22 stycznia 1858 roku w wieku 33 lat. Następca Ludwika, Fryderyk I, który od 1856 był koregentem, po śmierci brata napisał: "...słabe życie, pełne cierpienia i niedoli."

Ludwik II nosił tytuł honorowego obywatela Karlsruhe.

Odznaczenia 
 Wielki Mistrz Orderu Wierności (Wielkie Księstwo Badenii)
 Wielki Mistrz Orderu Zasługi Wojskowej Karola Fryderyka (Wielkie Księstwo Badenii)
 Wielki Mistrz Orderu Lwa Zeryngeńskiego (Wielkie Księstwo Badenii)
 Order Ludwika (Wielkie Księstwo Hesji)
 Order Ernestyński (Księstwa Saskie)
 Order św. Stefana (Austro-Węgry)
 Order Korony (Królestwo Wirtembergii)
 Order Leopolda (Królestwo Belgii)

Genealogia

Przypisy

Bibliografia 
 Uwe A. Oster: Die Großherzöge von Baden (1806–1918), Regensburg 2007 (Verlag Friedrich Pustet), .
 Hermann Oncken: Großherzog Friedrich I. von Baden und die deutsche Politik von 1854–1871: Briefwechsel, Denkschriften, Tagebücher. 2 Bände. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1927.
 Hans Leopold Zollner: „Der Großherzog, der nie regierte“, in: Evangelische Kirchenzeitung für Baden, 1983.

Dynastia badeńska
Odznaczeni Orderem Ernestyńskim
Odznaczeni Orderem Korony Wirtemberskiej
Odznaczeni Orderem Leopolda (Belgia)
Odznaczeni Orderem Ludwika
Odznaczeni Orderem Lwa Zeryngeńskiego
Odznaczeni Orderem Świętego Stefana
Odznaczeni Orderem Wierności (Badenia)
Odznaczeni Orderem Zasługi Wojskowej Karola Fryderyka
Ludzie urodzeni w Karlsruhe
Władcy Badenii
Urodzeni w 1824
Zmarli w 1858